Cinema e TV
 State Fair (1933), filme com Janet Gaynor e Will Rogers
 State Fair (1945), filme com Jeanne Crain e Danna Andrews
 State Fair (1962), filme com Pat Boone e Ann-Margret
 State Fair (1976), telefilme com Vera Miles e Tim O'Connor